Кечолак има више значења:

 Општина Кечолак (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кечолак (Кечолак, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кечолак, Барио де Сан Хуан (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кечолак, Барио Сан Дијего (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику